3.ª, III o Tercera División puede referirse a los siguientes elementos:

Fuerzas armadas

Argentina 
 3.ª División de Ejército de Bahía Blanca, Argentina.
 3.ª División de Ejército de Paraná, Argentina.

Alemania 
 3.ª División Antiaérea, unidad militar que participó en la Segunda Guerra Mundial;
 3.ª División Ligera, unidad militar que participó en la Segunda Guerra Mundial;
 3.ª División Panzer, división blindada que participó en la Segunda Guerra Mundial;
 3.ª División SS Totenkopf, unidad militar que participó en la Segunda Guerra Mundial;
 3.ª División de Campaña de la Fuerza Aérea del Comandante de Tropas de Intendencia, unidad militar que participó en la Segunda Guerra Mundial.

Bolivia 

 Tercera División del Ejército de Bolivia.

Colombia 

 Tercera División del Ejército Nacional de Colombia.

Chile 
 III División de Montaña, unidad militar del Ejército de Chile.

Estados Unidos 
 3.ª División de Infantería, división más antigua del Ejército de los Estados Unidos.
 3.ª División de Marines, unidad militar del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Francia 
 3.ª División Mecanizada Ligera, unidad militar que participó en la Segunda Guerra Mundial.

Deportes

AFC (Asia) 
  LFA Tercera División

Concacaf (América del Norte, América Central y El Caribe) 

  League1 Canada, del fútbol de Canadá.
  Liga de Curazao Tercera División
  Tercera División de El Salvador
  USL League One y National Independent Soccer Association, del fútbol estadounidense.
  Tercera División de Haití
  Tercera División de México
  Tercera División de Nicaragua

Conmebol (América del Sur) 
  Primera B, campeonato de fútbol argentino para equipos directamente afiliados a la AFA. Creado bajo el nombre de Primera División Sección B, fue disputado entre 1927 y 1932, y es disputado desde 1949. Desde 1986 corresponde a la tercera categoría.
  Primera C, campeonato de fútbol argentino para equipos directamente afiliados a la AFA. Creado bajo el nombre de Segunda División, es disputado desde 1899 con excepción de 1949. Desde 1911 hasta 1926 y desde 1933 hasta 1986 correspondió a la tercera categoría.
  Torneo del Interior, campeonato de fútbol argentino para equipos indirectamente afiliados a la AFA.  Fue disputado entre 1986 y 1995, correspondiendo a la tercera categoría.
  Argentino A, campeonato de fútbol argentino para equipos indirectamente afiliados a la AFA.  Fue disputado entre 1995 y 2014, correspondiendo a la tercera categoría.
  Federal A, campeonato de fútbol argentino para equipos indirectamente afiliados a la AFA. Es disputado desde 2014, correspondiendl a la tercera categoría.
  Segunda División Profesional de Chile
  Tercera División de Paraguay
  Copa Perú (desde 2023)
  Tercera División de Venezuela

UEFA (Europa) 
  Tercera División de Bélgica
  Tercera División de Chipre
  Tercera División de Escocia
  Tercera División de España
  Tercera división de Francia
  Tercera División de Macedonia
  Tercera División de Malta
  Tercera División de Montenegro
  Tercera División de Portugal
  Tercera División de Serbia

 
Competiciones deportivas entre clubes